John Langdon – cestista statunitense
 John Langdon – politico statunitense